Lina – nome proprio di persona italiano femminile
Lina – opera di Amilcare Ponchielli
468 Lina – asteroide della fascia principale